Davidson je anglické jméno nebo příjmení skotského původu, může se vyskytovat ve skandinávské formě Davidsson:

příjmení
 Davidson (příjmení)

 křestní jméno
 Davidson Black (1884–1934) – kanadský paleantropolog

Davidsson 
 Johan Davidsson (* 1976) – švédský hokejista

jiné významy
 Harley Davidson – americký výrobce motocyklů
 skotský klan se sídlem v Tullochu

Související články 
 Davidsohn 
 Davidsen
 Davídek
 Ben David (-David, Bendavid) 
 Benda
 Bendemann 
 David (rozcestník)

Anglická příjmení
Židovská příjmení